

События 
 Английская писательница Батсуа Мэйкин открыла школу для девушек близ Лондона.

Книги и пьесы 
 Трактат «Эссе о возрождении древнего образования для дам» (полное название: An Essay To Revive the Ancient Education of Gentlewomen, in Religion, Manners, Arts & Tongues, with an Answer to the Objections against this Way of Education) Батсуа Мэйкин. 
 Джон Рей Observations topographical, moral, and physiological, made on a Journey through part of the Low Countries, Germany, Italy, and France.
 Полемическое сочинение «Римские подделки» Томаса Траэрна. 
 Комедия Мольера «Мнимый больной» (Le malade imaginaire).
 Пьеса Мольера «Версальский экспромт» (L’impromptu de Versailles).
 Пьеса Афра Бен «The Dutch Lover».
 Драма  «La vida es sueño» Педро Кальдерона де ла Барка.
 Пьесы Джона Драйдена «Amboyna, or the Cruelties of the Dutch to the English Merchants» и «Marriage à la Mode».
 «Hespana libertada» (часть 2) Бернарды Феррейры де Ласерда

Родились 
 29 января — Франсишку Жавьер ди Менезиш, португальский научный писатель, поэт (умер в 1743).
 31 января — Людовик Мария Гриньон де Монфор, французский писатель эпохи барокко (умер в 1716).
 21 сентября — Жан-Эмар Пиганиоль де Ла Форс, французский научный писатель (умер в 1753).
 26 октября — Дмитрий Константинович Кантемир, молдавский и российский писатель (умер в 1723).
 1 ноября — Франциск Уден, французский поэт (умер в 1752).
 2 ноября — Антуан Банье, французский литератор (умер в 1741).

Без точной даты 
 Андрес Гонсалес де Барсиа, испанский историк, автор значительных трудов по истории Америки.
 Алексей Кириллович Барсов, российский литератор и переводчик (умер в 1736).

Умерли 
 17 февраля — Жан-Батист Поклен (Мольер), французский комедиограф (родился в 1622).
 15 марта — Сальватор Роза, итальянский поэт (родился в 1615).
 9 мая — Жак Валле де Барро, французский поэт (родился в 1599).
 19 мая — Ингэн, китайский поэт (родился в 1592).
 25 июня — Д’Артаньян, гасконский дворянин, герой многочисленных приключенческих романов.
 16 ноября — Катарина Зринская, хорватская писательница (родилась в 1625).
 9 декабря — Юрий Людовици, лужицкий поэт (родился в 1619).
 15 декабря — Маргарет Кавендиш, английская писательница, поэтесса (родилась в 1623).

Без точной даты 
 Ян Андрей Андрейкевич (Гинтовт-Андрейкевич), польский писатель (родился в 1609).
 Фёдор Акимович Грибоедов, русский писатель (родился в 1610).
 Анри де Монфокон де Виллар,  французский мистический писатель (родился в 1635).
 Сяо Юньцун, китайский поэт (родился в 1596).

Примечания 

Все хронологические списки